Keikop (bijnaam), bijnaam voor de inwoners van Poperinge
Keikop (bier), Belgisch bier gebrouwen door Brouwerij De Graal (Brakel)
Keikoppenbier, Belgisch bier gebrouwen door Brouwerij De Plukker (Poperinge)